Dankner ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Dankner (1908–1945), deutscher antifaschistischer Widerstandskämpfer und kommunistischer Politiker (KPD/SED)
 Max Dankner (1911–1992), deutscher antifaschistischer Widerstandskämpfer und SED-Funktionär in der DDR
 Phil Dankner (* 1970), Schweizer Musiker, siehe Dankner
 Tanja Dankner (* 1974), Schweizer Sängerin, siehe Dankner

Siehe auch:
 Danker